Grabador puede referirse aː

 Grabador, oficio del que realiza grabados (impresiones).
 Grabador, oficio del que graba medallas.
 Grabador o magnetófono, equipo de grabación y reproducción magnética.
 Grabador de video digital, dispositivo de grabación.